Desa Kedungpengaron kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungpengaron (administrativ by i Indonesien, lat -7,77, long 112,84), Jawa Timur, 
 Desa Kedungpengaron (administrativ by i Indonesien, lat -7,22, long 112,11), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar